Török Milán (Nagykanizsa, 1996. augusztus 9. –) magyar labdarúgó, az FC Nagykanizsa középpályása.

Források 
Török Milán adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1996-ban született személyek
Nagykanizsaiak
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Haladás labdarúgói
Élő személyek